Лас Фуентес има више значења:

 Лас Фуентес (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Фуентес (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Фуентес (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Фуентес (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Фуентес (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Фуентес (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Фуентес (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Фуентес (Езатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Фуентес (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Фуентес (Теучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Фуентес (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Фуентес (Екуандурео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Фуентес (Хикилпан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Фуентес, Ла Пења (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику